Robert Sedlacek ist der Name folgender Personen:
* Robert Sedlacek (Maler) (1881–1957), österreichischer Maler, Zeichner und Grafiker
 Robert Sedlacek (Schiedsrichter) (* 1955), österreichischer Fußballschiedsrichter und Fußballfunktionär
 Robert Sedláček (* 1973), tschechischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Robert Sedlaczek (* 1952), österreichischer Journalist und Sachbuchautor